Angiolo Vannetti (1881-1962) – scultore
 Antonio Vannetti (1663-1733) – pittore
 Clementino Vannetti (1754-1795) – scrittore e letterato
 Giuseppe Valeriano Vannetti (1719-1764) – letterato e fondatore dell'Accademia Roveretana degli Agiati